Жадность:
 Жадность — неумеренное желание владения или потребления.
 Жадность — характеристика работы регулярного выражения.
 «Жадность» — комедия с участием Майкла Джей Фокса и Кирка Дугласа.

См. также 
 Жадный алгоритм.